Matane puede hacer referencia a:

Topónimos

( Quebec)
 Río Matane, afluente del río San Lorenzo.
 Matane, ciudad de Bas-Saint-Laurent.
 Matane, municipio regional de condado (MRC) de Bas-Saint-Laurent.
 Matane, antiguo municipio de cantón de Bas-Saint-Laurent.
 Saint-René-de-Matane, municipio de Bas-Saint-Laurent.
 Saint-Ulric-de-Matane, población de Bas-Saint-Laurent.
 Petit-Matane, población de Bas-Saint-Laurent.

Patronímicos 
 Paulias Matane (1931-), político papuano.